Bill Kollar (1952-), est un joueur et entraineur américain de football américain.
 François Kollar (1904-1979), est un photographe publicitaire et industriel de citoyennetés hongroise, tchécoslovaque et française.
 Martin Kollar (1971-), est un photographe slovaque.
 Sebastian Kollar (1987-), est un footballeur suisse.
 Vincenz Kollar (1797-1860), est un entomologiste autrichien.
Patronyme slovaque
Patronyme austro-bavarois